(en ), né vers le  et mort vers 1144. Il est l'arrière arrière arrière grand-père d', le fondateur de l'Empire ottoman.

Biographie 

Gök Alp est le fils de Sayıntur.

Gök Alp s'est marié et il a eu un fils prénommé Kızıl Buğa.
Gök Alp est le chef de la tribu seldjoukide Kayı.

Références

Liens externes 

Date de naissance incertaine (Xe siècle)
Décès en 1044
Dynastie ottomane